San Leone I
 San Leone I (titolo cardinalizio)